«Сверчо́к» (по первой строке — «За печкою поёт сверчок», также «Сверчок за печкой»); в оригинале «Circenīša Ziemassvētki» () — латышская колыбельная и рождественская песня. Написана Раймондом Паулсом на слова Аспазии в 1980 году. Одна из наиболее популярных в Латвии рождественских песен. Получила широкую известность в России и странах СНГ благодаря телефильму «Долгая дорога в дюнах».

История 
Стихотворение Аспазии «Circenīša Ziemassvētki» было написано в период с 1900 по 1904 год (точная дата не установлена) и включено в сборник её стихов «Dvēseles krēsla» («Сумерки души»), изданный в 1904 году. Компоновка и проникновенное звучание колыбельной делают его глубоко эмоциональным произведением. Это стихотворение, как и весь сборник, создавалось в тяжёлое для поэтессы время, когда её супруг Райнис находился в ссылке в Вятской губернии.

Спустя почти 80 лет после написания, в 1980 году, вместе с четырьмя другими стихотворениями Аспазии оно было отобрано Раймондом Паулсом при создании цикла песен для детского хора музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня. В конце 1980 года, в передаче Латвийского телевидения «Ielūdz Raimonds Pauls» («Приглашает Раймонд Паулс»), песня впервые прозвучала в телеэфире. В 1981 году весь цикл песен на стихи Аспазии в исполнении того же хора был выпущен Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» на диске-миньоне «R. Pauls, Aspazija ‎— Dziesmas Bērniem».

Наибольшую популярность песне «Сверчок» принесло её исполнение в телевизионном фильме «Долгая дорога в дюнах», съёмки которого велись в эти же годы на Рижской киностудии. В оригинальной версии фильма колыбельную на латышском языке поёт исполнительница главной роли Лилита Озолиня, а в русской озвучке — дублировавшая Озолиню Валентина Талызина (русский текст Ольги Петерсон).

В последующем песню включали в свой репертуар детский хор «Кукушечка», латвийская вокальная группа «Cosmos» (альбом «Ticu un viss», 2005), популярная певица  (альбом «Ziemasskaņas», 2009), многочисленные самодеятельные исполнители на латышском и русском языке.

В 2018 году песня заняла 33-е место среди лучших латышских песен всех времён согласно опросу, проведённому Radio SWH к 100-летию Латвийской Республики.

Существует и другая, менее известная песня, написанная на тот же текст Аспазии латвийским композитором Янисом Лусенсом и записанная в исполнении его супруги, актрисы и певицы Майи Лусены на компакт-диске «Ziemas Prieki» (2007).

Текст песни

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1980 года
Песни, написанные Раймондом Паулсом
Колыбельные
Рождественские песни
Песни на латышском языке
Песни на русском языке